Пско́вская губе́рния:
 Псковская губерния () — административная единица Российской империи и РСФСР (до 1927 года).
 «Псковская губерния» — региональная газета Псковской области.